Freiersbach und Freyersbach sind geographische Namen in Baden-Württemberg

Gewässer:
 Freiersbach (Rench), linker Zufluss der Rench in Bad Peterstal, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Freiersbach (Wildschapbach), rechter Oberlauf des Wildschapbachs (zum Wolf oder der Wolfach) bis weit vor Wildschapbach, Ortsteil Schapbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Orte im Ortsteil Bad Peterstal, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg:
 Bad Freyersbach, Wohnplatz
 Hinterfreiersbach, Zinken
 Unter-Freiersbach, Zinken

Siehe auch:
 Freienbach (Begriffsklärung)
 Freisbach